Puy puede hacer referencias a:

 Puy (persona),
 Puy (colina), un tipo de colina.
 Puy (sociedad), una sociedad literaria.